Toponímia:
 Rainier (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Rainier (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Puei Rainier, municipi francès al departament de la Dordonya, regió de l'Aquitània 
 Biografies:
 Rainier d'Àustria (Pisa, 1783 - Bolzano, 1853), Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria i de Bohèmia 
 Rainier de Borbó-Dues Sicílies, (Canes, 1883 - La Combe, 1973), Príncep de les Dues Sicílies 
 Renat I, en occità lo Rei Rainier, Rainier lo Bòn (Angers, 1409 - Ais de Provença, 1480), Comte de Provença i duc d'Anjou (1434-80), Rei de Nàpols (1435-42), Jerusalem (1435-80) i Comte de Barcelona (1466-72).
 Rainier III de Mònaco (1923 - 2005) Príncep de Mònaco (1950-2005)
 Rainier d'Osnabrück, (Groningen, s. XII - Osnabrück, 1237), eremita venerat com a beat
 Rainier de Pisa, (Pisa, 1115/1117 - 1160), eremita venerat com a sant
 Rainier de Split (c. 1110 - Split, 1180), monjo i bisbe de Cagli i arquebisbe de Split, venerat com a sant
 Automobilisme: Buick Rainier, vehicle tot camí de grandària mitjana fabricat per General Motors i venut sota la marca de Buick.